Morsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Morsholmen, Nagu, Åboland,

Sverige 

 Morsholmen, Valdemarsvik, Östergötland,

Se även
Marsholmen
Horsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar